Эрнст Клейн: Клейн, Эрнст Людвиг (1910—1990) — австрийский и британский шахматист.
 Клейн, Эрнст Фердинанд (1743—1810) — немецкий юрист.